Escucha kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escucha (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Escucha (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar